Вильданов () — тюркская фамилия.

Известные носители 
 Вильданов, Ахат Ханнанович (род. 1944) — башкирский литературовед, педагог, писатель.
 Вильданов Владимир Гимранович — Депутат Верховного Совета Республики Казахстан XIII созыва, 1944 года рождения, зам. главного инженера концерна «Павлодартрактор», г. Павлодар. От Павлодарской области.
 Вильданов, Габдельахат Фазлыевич (1895—1937) — башкирский этнограф, лингвист, фольклорист, литературовед.
 Вильданов, Ирек Раисович — председатель избирательной комиссии Московской области с июля 2011 года.
 Вильданов, Рауф Гибадуллович (род. 1953) — советский российский инженер-электромеханик, изобретатель, преподаватель высшей школы.
 Вильданов, Румиль Джиангирович (1939—1987) — советский дирижёр, композитор, педагог, музыкально-общественный деятель.
 Вильданов, Салават Галиевич (род. 1954) — российский хозяйственный деятель, генеральный директор ПАО «Уфаоргсинтез».
 Вильданов, Тимербулат Миниханович (1928—2005) — Герой Социалистического Труда, заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности РСФСР (1988), почётный нефтяник СССР.

См. также 
 Вильдау